Taszar kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Taszár, ort, Somogy, 
 Taszar (flygplats i Ungern), 

Robotskapade Ungernförgreningar